У́лица Два́дцать Второ́го Партсъе́зда — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь XXII съезда КПСС.

Россия 
 Улица XXII Партсъезда — улица в Самаре.
 Улица XXII Партсъезда — улица в Екатеринбурге.
 Улица XXII Партсъезда — улица в Железногорске (Красноярский край).
 Улица XXII Партсъезда — улица в Минеральных Водах.
 Улица XXII Партсъезда — улица в Омске.
 Улица XXII Партсъезда — улица в Нижнем Новгороде (до этого — ул. Красных комиссаров, улица Сталина, сейчас — улица 50-летия Победы).

Украина 
 Улица XXII Партсъезда — прежнее название Вознесенской улицы в Днепре.
 Улица XXII Партсъезда — прежнее название улицы Виталия Матусевича в Кривом Роге.

См. также 
 XXII Партсъезда — название населённых пунктов.